Марк Траверс (; 18 мая 1999) — ирландский футболист, вратарь клуба «Борнмут» и сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в молодёжных командах дублинских клубов «Черри Орчард» и «Шемрок Роверс». В июле 2016 года 17-летний Траверс подписал контракт с английским клубом «Борнмут».

В августе 2017 года отправился в аренду в «Уэймут» и забил гол в своём дебютном матче за клуб ударом со своей половины поля. В январе 2018 года вернулся в «Борнмут» из аренды.

В июле 2018 года Траверс подписал долгосрочный контракт с «Борнмутом».

4 мая 2019 года Марк дебютировал за клуб в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой «Борнмута» со счётом 1:0. Он стал вторым вратарём-тинейджером (после Джо Харта), вышедшим в стартовом составе в матче Премьер-лиги, сохранил свои ворота «сухими», сделав несколько эффектных «сейвов», и помог своей команде одержать первую в истории победу над «Тоттенхэмом», а также был признан «игроком матча».

Карьера в сборной 
Выступал за национальные сборные Ирландии по футболу до 15, до 16, до 17, до 18 и до 19 лет.

В марте 2019 года Марк получил свой первый вызов в главную сборную Ирландии на матчи против Гибралтара и Грузии, однако на поле не появился. 10 сентября 2019 года дебютировал за первую сборную в матче против сборной Болгарии на стадионе «Авива».

Примечания

Ссылки  
 Профиль на официальном сайте «Борнмута» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Уэймут»
Игроки ФК «Суиндон Таун»